Ю́рген Грабо́вски (; 7 июля 1944 — 10 марта 2022) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.

Чемпион Европы (1972) и мира (1974). Один из семи футболистов — обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира (серебро в 1966, бронза в 1970 и золото в 1974 годах).

Статистика по сезонам

Карьера в сборной 
За сборную Германии сыграл 44 матча, забил 5 мячей. Становился чемпионом мира и Европы. Первый матч за сборную провёл 4 мая 1966 года против сборной Ирландии в Дублине. Матч закончился со счётом 4:0. Последний матч сыграл 7 июля 1974 года против сборной Нидерландов (2:1).

Достижения

Клубная 
 Обладатель Кубка УЕФА: 1979/80
 Обладатель Кубка Германии: 1973/74, 1974/75

Международная 
 Чемпион мира: 1974
 Чемпион Европы: 1972

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Fussballdaten.de  
 Матчи за сборную 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне